

Алексєєвка — село, Єдинецький район
 Алексєєвка — село, Флорештський район
 Алексєєвка — село, Унгенський район

Алексєєвка — місто, Бєлгородська область.
 Алексєєвка — присілок, Наро-Фомінський район, Московська область.
 Алексєєвка — село в Октябрському районі Ростовської області (колишній райцентр Олексіївського району Шахтинської округи Донецької губернії УРСР).
Алєксєєвка — село в Глушковському районі Курської області.

Алексєєвка — село, Білогірський район, Автономна Республіка Крим

Див. також 
 Олексіївка